Lista odcinków serialu Daleko od noszy.

Sezon 1 (2003-2004)

Sezon 2 (jesień 2004)

Sezon 3 (wiosna 2005)

Sezon 4 (jesień 2005)

Sezon 5 (wiosna 2006)

Sezon 6 (jesień 2006)

Sezon 7 (wiosna 2007)

Sezon 8 (jesień 2007)

Sezon 9 (wiosna 2008)

Sezon 10 (2008-2009) 

Daleko od noszy